de Italiaanse titel van het schilderij Mona Lisa van Leonardo da Vinci
 La Gioconda (opera), een opera van de Italiaanse componist Amilcare Ponchielli